Лубяновский — польская фамилия. Известные носители:

 Лубяновский, Пётр Фёдорович (1809—1874) — русский генерал-лейтенант.
 Лубяновский, Фёдор Петрович (1777—1869) — русский сенатор, литератор, мемуарист.

 Лубяновская, Нина Ивановна (1924—2008) — вокальный педагог, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

См. также 
 Лубяновские